Neven DuMont, Neven-du Mont und Neven-duMont ist ein deutscher Familienname, der 1882 als königlich preußische Namensvereinigung August Nevens und seiner Gattin Christine DuMont (1836–1903), Tochter des Verlegers Joseph DuMont entstand.

Namensträger 

 Alice Neven DuMont, (1877–1964), deutsche Sozial- und Lokalpolitikerin

 Cayetano Neven DuMont (* 1947), deutscher Schauspieler und Autor, siehe Sky du Mont
 Christian Neven DuMont-Schütte (* 1957), deutscher Verleger
 Hedwig Neven DuMont (* 1946), deutsche Ehefrau von Alfred Neven DuMont
 Isabella Neven DuMont (* 1968), deutsche Journalistin, Unternehmerin und Verlegerin
 Josef Neven DuMont (1857–1915), deutscher Verleger, Kammerfunktionär und Politiker
 Jürgen Neven DuMont (1921–1979), deutscher Schriftsteller, Regisseur und Journalist
 Konstantin Neven DuMont (* 1969), deutscher Unternehmer, Manager und Zeitungsverleger
 Kurt Neven DuMont (1902–1967), deutscher Verleger
 Reinhold Neven DuMont (* 1936), deutscher Verleger

Familienname
Deutscher Personenname